Spini se poate referi la:
Spini, Alba,
Spini, Hunedoara.